Nick Carter (zanger), lid van de Backstreet Boys
Nick Carter (wielrenner), wielrenner uit Nieuw-Zeeland
Nick Carter (Amerikaans wielrenner), wielrenner uit de Verenigde Staten 
Nick Carter (tennisser), Amerikaans tennisser
Nick Carter (voetballer), Australisch voetballer
Nick Carter (stripreeks), Italiaanse stripreeks